Línea 600 puede referirse a:

 Línea 600 de colectivos de la ciudad de Córdoba, Argentina.
 Línea 600 de colectivos que une La Plata con el partido de  Magdalena.